Carl Bell – animatore  
 Carl Bell – musicista statunitense